Горбатый-Шуйский — русская составная фамилия; имеет женскую форму Горбатая-Шуйская.
 Горбатые-Шуйские — русский княжеский род.
Известные носители:
 Горбатый-Шуйский, Александр Борисович (?—1564) — боярин, один из воевод Ивана Грозного.
 Горбатый-Шуйский, Андрей Борисович — князь, воевода и боярин на службе у Московского князя Василия III.
 Горбатый-Шуйский, Василий Иванович — князь, воевода и окольничий на службе у Московского князя Ивана IV. 
 
 
 Горбатый-Шуйский, Михаил Васильевич Кислой (Кислый; ?–ок. 1550) – воевода и боярин на службе у московских царей Ивана III, Василия III и малолетнего Ивана Грозного.